Жетес би (полное имя Жетес Кыстаубайулы) (1828, современный Аральский район, Кызылординская область Казахстана — 1914, там же) — известный казахский бий и шешен (оратор).

Биография 
Жетес Кыстыбайулы происходит из приаральской ветви Жакаим рода Шекты, входящей в племя Алимулы. Будущий Жетес би с детства разрешал межплеменные и межродовые споры, что принесло ему известность, а его семье — постоянный стабильный доход.

Руководствуясь т. н. степной конституцией «Жеты Жаргы», в искусстве разрешения конфликтов и споров Жетес би превзошёл многих своих предшественников. Несмотря на большие расстояния, к Жетесу приезжали казахи из-под Оренбурга, Астрахани, Сары-Арки, Туркестана и Хивы.

Память о Жетесе 
Жетес би получил широкую известность среди казахов побережья Сырдарьи, Каракалпакии и даже Оренбурга как справедливый и умный судья.

Сведения о Жетес би и свидетельства его работы содержатся в таких книгах, как «Комбе» К. Салгарина, «Шежире казахов» С. Толыбекова. В сборнике «Ел аузынан» приводятся сохранившиеся афоризмы Жетес би.

Улицы имени Жетес би есть в нескольких городах Казахстана: Аральске Кызылординской области, Актобе, Кызылорде и др. В Кызылординской области существует Жетес бийский сельский округ.

Ссылки 
 К. Салгарин. Комбе. — Б.м., б.г.
 С. Толыбеков. Шежире казахов: источники и традиции. — Астана, BG-Print, 2013.
 «Ел ауызынан»: шешендік сөздер, ақындық толғамдар, аңыз әңгімелер. — Алматы, Жазушы, 1985.
 
 Сайт рода Алимулы/Шекты

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1828 году
Родившиеся в Аральском районе
Умершие в 1914 году
Умершие в Аральском районе
Казахские бии